Carina Karonen, född 9 januari 1965, är en svensk formgivare. Karonen är utbildad vid Växjö universitet och har bland annat formgivit produkter för Nybro Glasbruk samt skapat utställningar för Virserums konsthall.

Svenska formgivare
Kvinnor
Födda 1965
Levande personer
Svenska glaskonstnärer